DSP kan syfta på

 Deathlike Silence Productions
 Digital Signal Processor
 Digital signalbehandling
 Decision Support Panel
 Dylan Server Pages
 Det turkiska partiet Demokratiska vänsterpartiet
 Det indiska partiet Democratic Socialist Party